Това е списъкът с епизоди на „Бен 10: Омнивърс“ с оригиналните дати на излъчване в България и САЩ.

Забележка: българските имена на епизодите, след които има звездичка („*“), са авторски – те не са официално обявени от дублиращото студио.

Общ преглед

Епизоди

Сезон 1 (2012-)

Източници 

Списъци с епизоди на анимационни сериали